И́стрия:
 Истрия — полуостров в Адриатическом море.
 Истрия — жупания (регион) на западе Хорватии.
 Истрия — милетская колония на берегу Чёрного моря.
 «Истрия» — станция Миланского метрополитена.
 (183) Истрия — астероид.